Чемпиона́т Тре́тьей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2021 го́да () — 2-й сезон чемпионата Третьей лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Запад 
Время проведения: 10 июля — 10 октября

Турнирная таблица
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|

Результаты матчей

Рига 
Время проведения: 28 июня — 16 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Север 
Время проведения: 9 июля — 17 октября

Турнирная таблица
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|

 «Цесис» опережает «Валку» по результатам личных встреч (3:1 и 0:0).
 «Трактор» опережает «Албертс» по результатам личных встреч (2:1 и 1:1).

Результаты матчей

Восток

Латгале 
Время проведения: 4 июля — 9 октября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Северо-Восток 
Время проведения: 10 июля — 9 октября

Турнирная таблица

 «Латголс» опережает «Кварц» по результатам личных встреч (3:0 и 2:3).

Результаты матчей

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Третьей лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2021
 Первая лига Латвии по футболу 2021
 Вторая лига Латвии по футболу 2021
 Кубок Латвии по футболу 2021

Примечания

Ссылки 
 

2021
Футбол в Латвии в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021